Il singolare del torneo di tennis Zenith Tennis Cup 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Tejmuraz Gabašvili che ha battuto in finale Diego Hartfield 6-4, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 Tejmuraz Gabašvili (Campione)
 Frederico Gil (semifinali)
 Jesse Levine (secondo turno)
 Pablo Andújar (semifinali)

 Denis Istomin (primo turno)
 Diego Hartfield (finale)
 Assente
 Thiago Alves (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Zenith Tennis Cup 2008